Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 179001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 7 września 2001 do 27 grudnia 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

179001-179100

179101-179200

179201-179300

179301-179400

179401-179500

179501-179600

179601-179700

179701-179800

179801-179900

179901-180000

Przypisy 

Lista planetoid 179001-180000